Свети Давид (; 1089 — 1130) је био краљ грузијски. Обновио је и оснажио Грузију као државу. Као велики ревнитељ вере хришћанске сазидао је многе нове храмове по Грузији и старе оправио. Сматра се препородитељем вере православне у Грузији. 

Традиционално се сматра највећим и најуспјешнијим грузијским владаром у историји. Разлог за то је побједа у битци код Дидгорија 1121. захваљујући којој су Турци Селџуци протјерани из Грузије. Реформе војске и државне управе су му омогућиле да уједини грузијске земље, односно под грузијску власт доведе највећи дио територије Кавказа. Био је познат и као ватрени заговорник и покровитељ хришћанске културе, због чега га је канонизовала Грузијска православна црква.

Српска православна црква слави га 26. јануара по црквеном, а 8. фебруара по грегоријанском календару.

Велики део овог текста је преузет из охридског пролога светог владике Николаја Велимировића. Он не подлеже ауторским правима

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Династија Багратиони
Историја Грузије у средњем веку
Краљеви Грузије
Православни светитељи
Династија Багратиони